M10 kan syfta på:

M10 Wolverine – en pansarvärnskanonvagn
M10 – en klotformig stjärnhop, se Messier 10
M10 – en tidigare motorväg i Storbritannien, nu en del av A414
HMS M10 – en minsvepare i svenska flottan.
M10 – en dimension för skruvar och muttrar, se M-gänga